Гавришкевич Іван (1827–1908) — парох парафії в Кам'янці Лісній, письменник, перекладач, краєзнавець та етнограф.
 Гавришкевич Ігор Степанович (1955) — українських художник, громадський діяч, заслужений діяч мистецтв України.
 Гавришкевич Сильвестр (1833–1911) — львівський архітектор.

Українські прізвища